Aiolocaria — род божьих коровок из подсемейства Coccinellinae.

Описание 
Коровки средних размеров, обычно более 10 мм. Эпиплевры надкрылий очень широкие, почти равны половине ширины заднегруди.

Систематика 
В составе рода:

Примечания 

Божьи коровки